Юпикское письмо, или аляскинское письмо — слоговая письменность, изобретённая около 1900 года  для записи центрально-юпикского языка.

Уякук, который говорил только по-юпикски, изначально использовал аборигенные пиктограммы в качестве протописьменности, которая служила мнемоникой в проповеди Библии; однако, когда он понял, что это письмо не позволяет воспроизводить точное звучание слов, в отличие от латиницы, он и его помощники начали разрабатывать юпикское слоговое письмо, пока оно не стало полным. Хотя Уякук никогда не изучал ни английский язык, ни латинский алфавит, эта слоговая письменность испытала на себе их влияние: например, слог kut обозначался рукописной формой английского слова good.

Знаки

См. также 
 Канадское слоговое письмо
 Эскимосская письменность

Примечания

Литература 
 Albertine Gaur, 2000. Literacy and the Politics of Writing, ISBN 978-1-84150-011-9
 Alfred Schmitt, 1951. Die Alaska-Schrift und ihre schriftgeschichtliche Bedeutung, Simons, Marburg
 Alfred Schmitt, 1981. Untersuchungen zur Geschichte der Schrift. Eine Schriftentwicklung um 1900 in Alaska, Harrassowitz, Wiesbaden (Reprint der Ausgabe Leipzig 1940), ISBN 3-447-02162-4
 Vol. 1 Text, vol. 2. Abbildungen

Слоговые письменности